Automat (gr. αὐτόματος z αὐτο- 'samo-' i μένος 'myśl') – urządzenie, maszyna lub ich zestaw, wykonujące samoczynnie cykl czynności lub operacji określony konstrukcją lub programem, niewymagające bezpośredniego udziału człowieka. Jest to układ sekwencyjny, posiadający przynajmniej jedną pętlę sprzężenia zwrotnego.

Rodzaje automatów:
 automat sprzedający
 automat biletowy (biletomat)
 automat parkingowy (parkomat)
 automat do gry
 automat telefoniczny
 automat obrachunkowy
 automat organizacyjny
 automat perkusyjny
 automat przywracania ciągu
 automat schodowy

Zobacz też 
 automat oddechowy
 automat komórkowy
w teorii automatów:
 Automat Büchiego
 Automat Mealy’ego
 Automat Moore’a
 automat liniowo ograniczony
 automat skończony
 automat ze stosem

Teoria automatów
Automatyzacja
Robotyka